Чемпионат Польши 2017 — 74-е первенство, которое проходило с 20 по 30 марта в Варшаве.

Таблица

Ссылки 
 74. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

2017 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам